Rara (Oost-Nusa Tenggara), een dorpje op Soemba (Oost-Nusa Tenggara, Indonesië)
Rara (Zuid-Celebes), een dorpje op Selayar (Zuid-Celebes, Indonesië) 
Rara (Mozambique), een dorpje in Mozambique
Rara (Nigeria), een dorpje in Nigeria
Rara (Nepal), een plaats in Nepal
Rara (stoeltjeslift), een stoeltjeslift in de skiregio Kronplatz, Al Plan di Mareo, gemeente Mareo, provincie Bozen-Zuid-Tirol, regio Trentino-Zuid-Tirol, Italië
Rara (muziekstreamingdienst), een muziekstreamingdienst

RaRa kan verwijzen naar:
Revolutionaire Anti-Racistische Actie, een Nederlandse terreurgroep

Zie ook
 12522 Rara
 Rara Nationaal Park
 Via Rara